Caballero kan syfta på:

Personer 
Fernan Caballero, pseudonym för den spanska författaren Cecilia Böhl von Faber
Manuel Fernandez Caballero, spansk tonsättare
Fermin Caballero y Morguez, spansk författare, journalist och politiker
Willy Caballero, argentinsk fotbollsmålvakt som spelar för Chelsea FC.

Platser

Antarktis 

 Caballero (ö),

Bolivia 

 Provincia Manuel María Caballero, provins, Santa Cruz,